Symeonidis ist der Familienname folgender Personen:

 Veniamin Symeonidis (* 1963), griechischer Dartspieler